Gerolamo De Franchi Toso peut désigner :

 Gerolamo De Franchi Toso (1522-1586), doge de Gênes du  au 
 Gerolamo De Franchi Toso (1585-1668), doge de Gênes du  au